Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 1992 spelades mellan den 26 juli och 8 augusti 1992. Alla matcher spelades på Estadi Olímpic de Terrassa i Barcelona och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Tyskland. Australien vann silver och Pakistan vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Nionde till tolfte plats

Femte till åttonde plats

Slutspel

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 1992